Oddgeir Stephensen er navnet på flere personer:

 Oddgeir Stephensen (departementschef) (1812-1885) – departementschef for Ministeriet for Island
 Oddgeir Stephensen (teaterdirektør) (1860-1913) – direktør for Svendborg Teater
 Oddgeir Stephensen (1880-1911) – ingeniør
Desuden:
 Westy Stephsensen (1868-1950) – nationalbankdirektør (Westy Oddgeir Hilmar Stephensen)